Say You Love Me (Fleetwood Mac) (1975), van het album Fleetwood Mac
 Say You Love Me (Simply Red) (1998), van het album Blue